Nové Dvory kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Nové Dvory (okres Kutná Hora)
 Nové Dvory (okres Žďár nad Sázavou)
 Nové Dvory (okres Příbram)
 Nové Dvory (okres Litoměřice)